Djoric, (auch Đorić geschrieben) ist der Familienname der folgenden Personen:

 German Djoric (1899–1991), serbischer Patriarch 
 Milovan Djoric (* 1945), serbischer Fußballspieler 
 Nikola Đorić (* 2000), serbischer Fußballspieler
 Nikola Djoric (* 1988), serbischer Akkordeonist 
 Zlatko Đorić (* 1976), serbischer Fußballspieler 

siehe auch
 Doric (Begriffsklärung)